Zeche Friedrich steht für:

 Zeche Friedrich (Bochum) in Bochum-Sundern
 Zeche Friedrich der Große in Herne
 Tagebau Friedrich-Zeche in der Oberpfalz, siehe Oberpfälzer Braunkohlerevier #Tagebau Friedrich-Zeche

Siehe auch:

 Zeche Friedrich Wilhelm
 Zeche Friedrich Ernestine in Essen-Stoppenberg
 Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort
 Zeche Friedrich Thyssen in Duisburg
 Zeche Unser Fritz in Wanne-Eickel
 Grube Friedrich in Steckenstein, Mittelhof bei Wissen, Altenkirchen